Grmljani (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Grmljani (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH